Мария Дробот:
 Дробот, Мария Владимировна (род. 1982) — депутат Государственной думы VIII созыва, секретарь ЦК КПРФ. 
 Дробот, Мария Вячеславовна (род. 1984) — российская футболистка.